R1 puede referirse a:

 R-1 (autopista), una futura autopista de Madrid.
 R-1 (misil), un misil balístico soviético.
R1: Sistema experto más conocido como XCon.
R-1 es el código con que se cataloga la señal de tráfico ceda el paso.
 R1, una categoría de automóviles de carreras.
 Línea R1 de Rodalies de Barcelona.
 Haplogrupo R1 ADN-Y Grupo genético del cromosoma Y.